Кинлох или Кинлок () — фамилия и топоним шотландского происхождения. Происходит от  или , буквально «голова озера».

Персоналии 
 Брюс Кинлох, писатель
 Фрэнсис Кинлох, делегат от Южной Каролины в Континентальный конгресс

Топонимы

Шотландия 
 Кинлох (Энгус)
 Замок Кинлох, остров Рам
 Кинлох-Раннох, деревня в области Перт и Кинросс близ озера Лох-Раннох

США 
 Кинлох (Миссури)

Новая Зеландия 
 Кинлох (Новая Зеландия)

Ирландия 
 Кинлох (Ирландия) — деревня в Ирландии, в графстве Литрим
 Замок Кинлох, графство Мейо

Примечания